Etalagebenen
 Pauw (sterrenbeeld)